

Конколевиці — село в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Конколевиці — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства